Iriartella är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Iriartella ingår i familjen Arecaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Iriartella